

Ошурково — село, Варгашинський район, Курганська область
 Ошурково — присілок, Далматовський район, Курганська область